Кубок мира по скелетону 2013/2014 — это международный турнир по скелетону из нескольких этапов, начавшийся 29 ноября 2013 года на трассе в канадском городе Калгари и завершившийся 26 января 2014 года этапом в немецком Кёнигсзе. Результаты последнего этапа, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Среди мужчин, как и в прошлый раз, уверенную победу одержал латыш Мартинс Дукурс, выигравший шесть этапов из восьми. У женщин первое место общего зачёта заняла британская скелетонистка Элизабет Ярнольд.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2013/14

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

2013/2014
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014